Арте́мьев () — русская фамилия, образованная от имени Артемий.

Носители фамилии 
 Артемьевы — дворянские роды.

Артемьев

А 
 
 
 
 Артемьев, Андрей Лаврентьевич (1915—1993) — советский железнодорожник, Герой Социалистического Труда (1959).
 Артемьев, Антон Олегович (род. 1960) — председатель Союза российских пивоваров, президент компании «Балтика».
 Артемьев, Артемий Эдуардович (род. 1966) — российский композитор.
 
 Артемьев, Артур Игоревич (род. 1935) — советский комсомольский и партийный деятель и казахстанский религиовед.

Б 
 Артемьев, Борис Никандрович (1884—1955) — доктор геолого-минералогических наук, профессор, первооткрыватель Харбейского молибденового месторождения.

В 
 Артемьев, Валентин Иванович (1918—1986) — советский футболист, тренер.
 
 Артемьев, Вениамин Петрович (род. 1955) — глава администрации города Новочебоксарск (2008—2010).
 Артемьев, Виталий Сергеевич (1931—2013) — советский футболист.
 Артемьев, Владимир Андреевич (1885—1962) — советский конструктор в области ракетной техники.
 Артемьев, Владислав Михайлович (род. 1998) — российский шахматист, гроссмейстер (2014).
 Артемьев, Вячеслав Павлович (1903 — после 1974) — гвардии подполковник РККА, подполковник Русской освободительной армии, профессор военных наук.

Д 
 Артемьев, Дмитрий Николаевич (1882—1946) — минералог, кристаллограф, организатор науки и высшего горного образования в России.

Е 
 
 Артемьев, Егор Тимофеевич (1906—1980) — советский футболист, нападающий.

И 
 
 Артемьев, Игорь Юрьевич (род. 1961) — российский политический и государственный деятель, руководитель Федеральной антимонопольной службы (2004—2020).

К 
 Артемьев, Константин Фёдорович (1914—2010) — советский тренер по тяжёлой атлетике.

М 
 Артемьев, Михаил Константинович (1888—1928) — участник Гражданской войны в России.

Н

О

П 
 
 
 Артемьев, Прокопий Иванович (1733—1811) — гравёр при Академии наук.

С

Т 
 
 Артемьев, Тимур Владимирович (род. 1974) — российский предприниматель, сооснователь (с Е. Чичваркиным) компании «Евросеть».

Ф

Э 
 Артемьев, Эдуард Николаевич (1937—2022) — русский и советский композитор.

Я 
 Артемьев, Яков Андреянович (1927—1995) — советский колхозник, Герой Социалистического Труда (1966).

Артемьева

Псевдоним 
 Вячеслав Артемьев — псевдоним писателя В. К. Лисенко (1873—1934).

Топонимы 
 Артемьев — кратер на обратной стороне Луны.

См. также

Примечания